«Ничего́ ли́чного» — название нескольких фильмов:
 «Ничего личного» — фильм выпуска 1980 года.
 «Ничего личного» — фильм выпуска 1993 года.
 «Ничего личного» — фильм выпуска 2007 года.
 «Ничего личного» — фильм совместного производства США и Германии выпуска 2009 года ().
  — фильм совместного производства Голландии и Ирландии выпуска 2009 года ().
 «Ничего личного» — фильм выпуска 2009 года. Режиссёр Матиас Гокальп. ()

См. также 
 Nothing Personal — альбом (2009) группы All Time Low